Сезон 2013-14 у Першій хорватській футбольній лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Хорватії. Це 23-ий сезон з моменту заснування турніру та перший турнір, участь у якому брали 10 команд. Чемпіоном у 16-й раз стало Динамо (Загреб).

Турнірна таблиця 

 
 

 

Примітки: 
1. Клуб Рієка взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як переможець Кубку Хорватії 2013—2014.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|25/29 травня 2014

|}

Бомбардири

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Перша хорватська ліга на soccerway 

2013-2014
Хорватія
Хорватія
2013 у хорватському спорті
2014 у хорватському спорті